El nombre propio Carlos Alfonso puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Carlos Alfonso Azpiroz, arzobispo domínico argentino.
 Carlos Alfonso Tomada, político argentino y ministro de Trabajo entre 2003 y 2015.
 Carlos Alfonso González de Orbegoso, político peruano en el siglo XIX.
 Carlos Alfonso López, dibujante y animador español.
 Carlos Alfonso Mellado, catedrático universitario de Derecho del Trabajo, jurista español y Presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
 Carlos Soto, músico español y fundador de Celtas Cortos.